Csehország
 Vážany, település a Blanskói járásban
 Vážany, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Vážany, település a Vyškovi járásban
 Vážany nad Litavou, település a Vyškovi járásban